Юрий Белый:
 Белый, Юрий Александрович (1965—2016) — профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации.
 Белый, Юрий Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Белый, Юрий Иванович (1951—2020) — военный деятель, инженер-приборостроитель, полковник.
 См. также 
 Белов, Юрий